FM-ligan i ishockey 2015/2016 var FM-ligans 41:a säsong sedan grundandet 1975. Seriespelet vanns av Helsingfors IFK och slutspel vanns av Tappara. 21 mars 2016 försattes moderbolag till Esbo Blues i konkurs.

Grundserien

Slutspel

Referenser

2015 i Finland
2016 i Finland
Ishockeysäsongen 2015/2016
2015/2016